Love, Luck and Gasoline – cortometraggio del 1910 diretto da Wilfrid North
Love, Luck and Gasoline – cortometraggio del 1914 diretto da Wilfrid North